Бой под Неменчином состоялся 27 апреля 1794 года во время польского восстания под предводительством Тадеуша Костюшко (март — ноябрь 1794 года.

Сражение между литовским отрядом подполковника Стефана Грабовского и русского отряда под командованием донского полковника Киреева под Неменчине (21 км к северо-востоку от Вильно) завершилось победой литовской армии.

Битва 
После восстания в Вильно столичный комендант Якуб Ясинский узнал, что в Неменчине стоит небольшой русский отряд под начальством полковника Киреева (450 солдат). Он состоял из остатков русского гарнизона в Вильно. Якуб Ясинский отправил 26 апреля против русских подполковника Стефана Грабовского.

В это время, в ночь с 26 на 27 апреля, полковник Киреев соединился с однотысячным отрядом Фёдора Левица, который отступил из Вильно по правому берегу р. Вилии. Стефан Грабовский с отрядом из 360 солдат и 2 орудий на рассвете 27 апреля выступил из Неменчине и напал на превосходящие силы русских (1450 солдат).

Произошёл чрезвычайно ожесточенный штыковой бой. Из-за значительного превосходства русских подполковник Стефан Грабовский отступил обратно в Неменчине, куда вскоре прибыл с подкреплением майор Игнацы Эйдзятович (150 солдат). Донской полковник Киреев, узнав о прибытии подкрепления в Неменчине, начал отступать вдоль р. Вилии в сторону Михалишек.

В бою литовцы потеряли 134 солдата и 2 орудия, а русские — 280 солдат.

Источники 
 Andrzej Zahorski, Wypisy źródłowe do historii polskiej sztuki wojennej. Polska sztuka wojenna w okresie powstania kościuszkowskiego, Zeszyt dziesiąty, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1960.
 Bolesław Twardowski: Wojsko Polskie Kościuszki w roku 1794. Poznań: Księgarnia Katolicka, 1894.

Сражения по алфавиту
Восстание Костюшко
Сражения русско-польских войн
Сражения в Литве
Апрель 1794 года
Сражения 1794 года